Бро́кмен () — английская фамилия. Не следует путать с немецкой (Brockman) и скандинавской (Brockmann) фамилией Брокман.

Фамилия 
  (род. 1987) — американский баскетболист.
  (1909—1999) — британский адмирал.
  (1595—1654) — английский землевладелец и военный лидер.
  (1802—1872) — австралийский пионер-поселенец, пасторалист, скотовод и политик.
  (1902—2008) — американский модельер, писательница, профессор; долгожительница.

Составные
  (1955—2009) — английский музыкант группы Echo & the Bunnymen.

Топоним Западной Австралии 
  — река.
 Брокмен — национальный парк.
  и  — шахты по добыче железной руды.

См. также 
  — историческое здание 1912 года постройки в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
 Брокман
 Брукман